Italijansko nogometno prvenstvo 1926-27.

To je bilo prvo prvenstvo, na kateri so sodelovale ekipe iz cele Italije. Zmagovalna ekipa je bila Torino F.C.

Predligaške kvalifikacije

Krog 1 

|}

Krog 2 

|}

Krog 3 

|}

Repetition

|}

Alessandria je bila sprejeta v Prvo divizijo.

Kvalifikacije

Skupina A

Razvrstitev 

(*) Ponovno sprejeta ob koncu sezone. Alba Audace Roma in Fortitudo Roma sta se združili v A.S. Roma.

Tabela rezultatov 
 Domače ekipe so navedene v levem stolpcu, medtem ko so gostujoče v zgornji vrstici.

(*) Odločila FIGC.

 Skupina B 
 Razvrstitev 

(*) Ponovno sprejeta ob koncu sezone. Fortitudo Roma, Alba Audace Roma in Roman so se združile v A.S. Roma.
(**) Andrea Doria in Sampierdarenese sta se združili v La Dominante Genova.

 Tabela rezultatov 
 Domače ekipe so navedene v levem stolpcu, medtem ko so gostujoče v zgornji vrstici.

(*) Odločila FIGC.

Finalni krog

Razvrstitev 

(*) Naziv odvzet naslednjo sezono.

Tabela rezultatov 
 Domače ekipe so navedene v levem stolpcu, medtem ko so gostujoče v zgornji vrstici.

(*) Odločila FIGC.

 Viri 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004'', Panini Edizioni, Modena, September 2005

1926-27
1926 v nogometu
1927 v nogometu